Илья́ Петро́вич Воробьёв () — российский и немецкий хоккеист, центральный нападающий, главный тренер магнитогорского «Металлурга». Награждён орденом Дружбы (2018).

Биография 
Родился в семье хоккеиста, а впоследствии хоккейного тренера Петра Воробьёва, старший сын. Воспитанник рижского «Динамо», в котором работал его отец. С ранних лет начал выступать на позиции центрального нападающего.

В 18 лет вместе с отцом оказался в Германии, где начал выступать за «Франкфурт Лайонс» (главным тренером команды стал его отец) и провёл за клуб пять сезонов. В 1999 году перешёл в «Крефельд Пингвин», а в 2001 году пополнил состав действующих чемпионов Германии «Адлер Маннгейм». Дважды участвовал в Матче всех звёзд Немецкой хоккейной лиги в 1999 и 2001 годах. В 2003 году вернулся в Россию, подписав контракт с тольяттинской «Ладой», где вновь начал играть под руководством отца. В 2006 году перешёл в «Металлург» Магнитогорск, а сезон 2006/2007 заканчивал в «Химике» Мытищи. На закате игровой карьеры вернулся в Германию, отыграв три сезона в своём первом клубе «Франкфурт Лайонс». В 2010 году в возрасте 35 лет Воробьёв завершил игровую карьеру. Всего в чемпионате Германии он провёл 445 матчей и набрал 300 очков (127+173 по системе «гол+пас»), а в чемпионатах России 231 матч и набрал 92 очка (34+58).

Привлекался в юношескую и молодёжную сборные России для участия в чемпионате Европы до 18 лет (1993) и чемпионате мира до 20 лет (1995).

После завершения карьеры игрока некоторое время выполнял административную работу в сборной России. В сезоне 2011/12 дебютировал в качестве тренера в молодёжном клубе «Локо» (Ярославль), в котором его отец являлся главным тренером. В декабре 2011 года стал тренером возрождаемого «Локомотива» в ВХЛ.

3 мая 2012 года назначен на должность старшего тренера хоккейного клуба «Металлург» (Магнитогорск), а 17 октября 2015 года назначен главным тренером «Металлурга». 19 октября утверждён в должности. 19 апреля 2016 года, в первый же для себя тренерский сезон, привёл команду к победе в Кубке Гагарина (ранее уже выигрывал турнир, будучи ассистентом Майка Кинэна). На следующий год магнитогорцы вновь дошли до финала Кубка Гагарина, но в пятиматчевом противостоянии уступили СКА. Но третий сезон под руководством Воробьёва для «Металлурга» складывался неудачно, и 2 ноября 2017 года тренер был отправлен в отставку.

С 2016 года входил в тренерский штаб сборной России, который возглавлял Олег Знарок. 12 апреля 2018 года назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной России. 1 июня 2018 года утверждён в должности на постоянной основе.

1 июня 2018 года стал главным тренером санкт-петербургского СКА.

9 июля 2019 уволен с постов главного тренера в сборной России и СКА.

Статистика

Статистика (главный тренер)

Примечания 

Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты России
Хоккеисты Германии
Хоккейные тренеры России
Игроки ХК «Франкфурт Лайонс»
Игроки ХК «Крефельд Пингвин»
Игроки ХК «Адлер Мангейм»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Атлант»
Тренеры ХК «Локо»
Тренеры ХК «Локомотив» Ярославль
Тренеры ХК «Металлург» Магнитогорск
Тренеры сборной России по хоккею с шайбой
Тренеры ХК СКА Санкт-Петербург